ACJ steht für:
 À Cœur Joie,internationaler Chorverband
 African Court of Justice, ein Gericht der Afrikanischen Union
 Airbus Corporate Jets, eine Familie von verschiedenen Verkehrsflugzeugen der Firma Airbus für private Anwender. Früher unter dem Namen Airbus Corporate Jetliner vertrieben.
 Air Canada Jazz, kanadische Fluggesellschaft
 Alliance of Concerned Jewish Canadians, kanadisch-jüdische Organisation
 Allied Council for Japan der Besatzungszeit 1946–52
 Americus (Georgia) (IATA-Code des Flughafens Souther Field in Georgia, USA)
 Asian College of Journalism (Chennai)
 Asian College of Journalism (Bangalore)
 Asociación Cristiana de Jóvenes, spanisch für Christlicher Verein Junger Menschen

Abkürzung